Monastir est une ville côtière du Sahel tunisien située sur une presqu'île au sud-est du golfe d'Hammamet
 Elle est le chef-lieu du gouvernorat de Monastir
 Monastir est une commune italienne de la province du Sud-Sardaigne
 Monastir est l'ancien nom de Bitola, ville de la Macédoine du Nord
 Elle était sous l'Empire ottoman la capitale de la vilayet de Monastir.
La Synagogue Monastir située à Thessalonique